

Codici 
 RBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Presidente Medici, Rio Branco, Brasile
 rbr – codice ISO 639-3 della lingua bicolana miraya

Sigle 
 Red Bull Racing – scuderia austriaca di Formula 1
 Red Bull Ring – autodromo austriaco situato a Spielberg
 Rinascita Basket Rimini – società di pallacanestro italiana